Amt Roßla ist der Name folgender Territorien:

 Amt Roßla (Sachsen-Weimar), Verwaltungseinheit der Ernestinischen Herzogtümer
 Amt Roßla, Verwaltungseinheit der Grafschaft Stolberg, siehe Grafschaft Stolberg #Grafschaft Stolberg-Roßla